Deserto de Mojave
Mojave (Califórnia)
Mojave (cratera)

Veja também
Mohave

Desambiguação